Вальтер Даниэль Мирауэр (; 16 ноября 1882, Берлин — 17 марта 1948, Берлин) — немецкий хирург и гинеколог; уделял особое внимание уделялось оперативным хирургическим процедурам и физиотерапии после переломов костей; успешно провел кампанию за создание общенационального банка крови; будучи евреем, подвергался ограничениям в своей работе в период с 1933 по 1945 год.

Биография 
Вальтер Мирауэр родился 16 ноября 1882 года в Берлине: он был вторым ребёнком в семье ребёнком Карла и Зерлины Мирауэр (урожденная Крафт), вступивших в брак 25 мая 1880 года в синагоге на Ораниенбургерштрассе, в районе Берлин-Митте; у Вальтер была старшая сестра Элизабет и младший брат Фриц вторым. Вальтер посещал престижную французскую гимназию «Lycée Français», а затем — берлинскую Вильгельмс-гимназию (Königliches Wilhelms-Gymnasium). После окончания школы он переехал в Мюнхен, где стал студентом медицинского факультета; в 1907 году он вернулся в свой родной город, где поступил в аспирантуру университета Фридриха Вильгельма. С 1908 года он проходил четырёхлетнюю стажировку в городской больнице на улице Gitschiner Straße в районе Кройцберг.

После недолгой работы в берлинской клинике Шарите, под руководством гинеколога и хирурга Макса Штикеля (1875—1952), и университетской гинекологической клинике в ​​Галле, в 1913—1914 Мирауэр открыл собственную гинекологическую практику в Мангейме. Однако, поскольку он преимущественно интересовался хирургией, Мирауэр воспользовался случаем и в годы Первой мировой войны, с 1914 по конец 1916, работал в городской больнице в районе Берлине-Шенеберг, где среди его коллег был и хирург Эрнст Унгер (1875—1938). С начала 1917 по 1921 год Мирауэр являлся главным врачом в районной больнице Зальцведель: в тот период, с 1917 по начало 1919, он также являлся и военным врачом — руководителем военного госпиталя на Западном фронте; был награждён Железным крестом. В 1921 году открыл частную клинику в Штасфурте, где работал гинекологом и хирургом; в 1925 году стал главным врачом в городской больнице в Кальбе (Заале).

После прихода к власти в Германии национал-социалистов, Вальтер Мирауэр первоначально избежал ограничений в работе: в связи с профессиональными навыками и достижениями в годы мировой войны — но со вступлением в силу Нюрнбергских расовых законов ему пришлось оставить работу в Кальбе. Он вернулся в Берлин и работал в клинике в Шарлоттенбурге — что было ему разрешено, поскольку он был женат на нееврейке и имел с ней детей. В 1942 году гестапо обратилось к Мирауэру с предложением взять на себя руководство хирургическим отделением Еврейской больницы (JKB) в районе Гезундбруннен: он стал преемником Эрнста Эйленбурга (1885—1944).

После окончания Второй мировой войны, в сентябре 1945 года, Мирауэру было поручено управление хирургическим отделением берлинской муниципальной больницы Рудольфа Вирхова (Charité Campus Virchow-Klinikum): после сложных восстановительных работ, он смог возобновить проведение операций в больнице, помещения которой существенно пострадали в годы войны. 17 марта 1948 года Вальтер Мирауэр скончался в результате сердечного приступа.

Работы 
 Über die kutane Tuberkulinreaktion, insbesondere die Ergebnisse von Impfungen mit abgestuften Tuberkulinkonzentrationen, Verlag Curt Kabitzsch, 1910.

Семья 
11 ноября 1912 года Вальтер Мирауэр женился на Илке Квасьневски — дочери Иоганна Квасьневски и Клары фон Грумбков. В семье родились сыновья: Гельмут (7 ноября 1914), Гюнтер (13 января 1916) и Клаус (21 ноября 1919) — и дочь Урсула (22 сентября 1917). Кроме Гюнтера, дети покинули Германию в 1938 году, эмигрировав в Великобританию; Урсула переехала в Нидерланды после свадьбы; Гюнтера служил в Вермахте и пострадал от тифа на Восточном фронте.

Примечания

Литература 
 Rivka Elkin: Das Jüdische Krankenhaus in Berlin zwischen 1938 und 1945, Reihe Deutsche Vergangenheit Band 77, Verlag Hentrich, 1993, ISBN 3-89468-049-0.
 Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933 bis 1936: Regierungsbezirk Magdeburg // Hermann-Josef Rupieper, Alexander Sperk (Hrsg.): Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen 1933 bis 1936. Band 1. mdv, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2003, ISBN 3-89812-200-X, S. 220, 476.

Ссылки 
 

Хирурги Германии
Хирурги XX века